Perry Miller – hokeista Detroit Red Wings
 Perry Miller – amerykański historyk, profesor Harvardu.